Halonen är ett finskt efternamn, som burits av bland andra:

 Antti Halonen (född 1982), finländsk hockeyspelare
 Eila Halonen (född 1921), finländsk skådespelare
 Emil Halonen (1875–1950), finländsk skulptör
 Fanni Halonen  (1902–1981), finländsk skådespelare
 Heikki Halonen (1882–1932), finländsk violinist
 Jorma Halonen (född 1948), företagsledare
 Niilo Halonen (född 1940), finländsk backhoppare
 Pekka Halonen (1865–1933), finländsk målare
 Pentti Halonen (1914–1983), finländsk läkare
 Sakari Halonen (1923–1992), finländsk sångare och skådespelare
 Tarja Halonen (född 1943), Finlands president

Finska efternamn